1963 Голяма награда на Монако е 10-о за Голямата награда на Монако и първи кръг от сезон 1963 във Формула 1, провежда се на 26 май 1963 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Монако